Marston est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
 David W. Marston (né en 1942), avocat et auteur américain
 
 Gilman Marston (1811-1890), général et homme politique américain
 Harold Calvin Marston Morse (1892-1977), mathématicien américain 
 Isaac Marston (1839-1891), juriste et homme politique américain
 
 Joshua Marston (1968-), réalisateur américain
 Lawrence Marston (?-?), réalisateur et scénariste américain
 Theodore Marston (1868-1920), réalisateur et scénariste américain
 Robert Q. Marston (1923-1999), scientifique et chercheur américain
 Wayne Marston (né en 1947), homme politique canadien
 William Moulton Marston (1893-1947), psychologue, inventeur et écrivain américain

Prénom 
 Marston Bates (1906-1974), zoologiste américain
 Marston T. Bogert (1868-1954), chimiste américain
 Marston Clarke Buszard (1837-1921), avocat anglais
 Marston Conder (né en 1955), mathématicien néo-zélandais
 Marston Morse (1892-1977), mathématicien américain

Personnage 
 John Marston, protagoniste du jeu vidéo Red Dead Redemption
 Paul Marston, personnage principal de la nouvelle The Long Goodbye de Raymond Chandler
 Snake Marston, personnage de l'univers Marvel

Toponyme

Mont Marston, montagne de la terre Victoria
 Glacier Marston, glacier de la terre Victoria

Marston, ancien nom de la communauté de Craig en Californie
 Marston, ancien nom de la communauté de Quincy Junction en Californie
 Marston, communauté du comté de Mercer en Illinois
 Marston, ville du comté de New Madrid dans le Missouri
 Marston, village du comté de Carroll dans le Maryland
 Marston, communauté du comté de Richmond en Caroline du Nord
 Marston Lake, réservoir situé à Denver, Colorado

Voir aussi
 Marston Mills, village de Barnstable dans le Massachusetts

Marston, municipalité du Québec

Marston, village du Cheshire
Marston, hameau du Herefordshire
Marston, village du Lincolnshire
Marston, village d'Oxford
Marston, village du Wiltshire

Voir aussi
Marston Bigot, village du Somerset
Marston Green, village des Midlands de l'Ouest
Marston Magne, village du Somerset
Marston Meysey, village du Wiltshire
Marston Montgomery, village du Derbyshire
Marston Moreteyne, village du Bedfordshire
Marston on Dove, village du Derbyshire
Marston St. Lawrence, village du Northamptonshire
Marston Trussell, village du Northamptonshire
Marston Vale, région du Bedforshire
Butlers Marston, village du Warwickshire
Fleet Marston, paroisse civile du Buckinghamshire
Lea Marston, village du Warwickshire

New Marston, banlieue d'Oxford
North Marston, village du Buckinghamshire
Old Marston, village d'Oxford
Potters Marston, village du Leicestershire
Priors Marston, village du Warwickshire
South Marston, village du Wiltshire

Voir aussi
Marston Mat, plaques en acier perforées 
Bataille de Marston Moor, bataille de la Première guerre civile anglaise
Marston's Brewery, chaîne de pub et hotel britannique
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme